

Toponyme 

 Bloomingdale (Floride)
 Bloomingdale (Géorgie)
 Bloomingdale (Illinois)
 Bloomingdale Township (Illinois)
 Bloomingdale (Indiana)
 
 
 Bloomingdale (New Jersey)
 Bloomingdale (Ohio)
 
 
 
 Bloomingdale (Washington, D.C.), quartier de la ville

Autres 
 Bloomingdale's, une chaîne de grands magasins américaine